Felten ist der Familienname folgender Personen:

 Edward W. Felten (* 1963), US-amerikanischer Informatiker
 Florens Felten (* 1941), deutscher Klassischer Archäologe
 Franz Josef Felten (* 1946), deutscher Historiker
 Heinz Felten (1922–2000), deutscher Zoologe
 Josef Felten (1799–1880), deutscher Architekt
 Margrith von Felten (* 1944), Schweizer Politikerin
 Monika Felten (* 1965), deutsche Jugendbuch- und Fantasy-Autorin 
 Peter Felten (* 1965), deutscher Diplomat
 Wilhelm Felten (1856–1929), deutscher Pädagoge und Historiker

Siehe auch:
 Velten (Begriffsklärung)
 Felden